Le psaume 32 peut désigner :
 le psaume 32 (31) : psaume 32 selon la numérotation hébraïque, psaume 31 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 33 (32) : psaume 33 selon la numérotation hébraïque, psaume 32 selon la numérotation grecque.